A Temporada 2010–11 da Basketball Bundesliga foi a 45.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 25 de setembro de 2010 e 18 de junho de 2011. A equipe do Brose Baskets Bamberga conquistou seu quarto título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2010–11

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2011 no basquetebol